In dieser Spielzeit der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherte sich der SHC Belpa 1107 zum ersten Mal in der Geschichte den Schweizermeistertitel. Da aus der Nationalliga B kein Team Aufstiegsambitionen hegte, gab es keinen sportlichen Absteiger nach der Saison.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SnV = Siege nach Verlängerung, NnV = Niederlagen nach Verlängerung, SnP = Siege nach Penalty-Schiessen (Shootout), NnP = Niederlagen nach Penalty-Schiessen

Play-Offs

Weblinks 
 Playoffs NLA 2012/13

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz